La famille Faivre d'Arcier est une famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française, originaire de la région de Pontarlier, en Franche-Comté. Établie au  à Besançon, elle donna deux branches qui achetèrent au  les seigneuries d'Esnans et d'Arcier et en portèrent les noms. En 1870, la branche subsistante fut autorisée par décret pris en Conseil d'État à changer son nom en Faivre d'Arcier.

Histoire 
C'est dans le village des Allemands et ensuite à Pontarlier qu'on trouve les origines de la famille Faivre. 

Pierre Faivre, laboureur à Pontarlier, marié en 1677 à Pontarlier à Bénigne Dornier et mort veuf après 1721, eut huit enfants, dont Claude Antoine Faivre (1678-1756), bourgeois de Pontarlier, laboureur (1743) puis marchand (sur son acte de sépulture), marié avec Jeanne Françoise Visprey dont il eut quatre enfants parmi lesquels Gaspard (1711-1788), auteur de la branche Faivre d'Esnans, et Pierre Antoine (1713-1771), auteur de la branche Faivre d'Arcier.

La famille Faivre appartenait au  à la bourgeoisie marchande de Besançon. 

Contrairement à l'hypothèse que fait Gustave Chaix d'Est-Ange, il n'y a pas de lien établi entre cette famille Faivre (branches d'Esnans et d'Arcier) et les familles Faivre de Brémondans et Faivre de Courcelles de la même région.

Branche d'Esnans (éteinte) 
Gaspard Faivre (1711-1788), qualifié marchand miroitier à Besançon en 1743 lors de son mariage, acheta en 1763 aux enchères la seigneurie d'Esnans au prix de . Il épousa Jeanne-Charlotte Maron. Son portrait fut réalisé par Johann Melchior Wyrsch en 1784.

Leur fils Claude François Laurent Faivre d'Esnans, avocat en parlement en 1769, achète en 1776 une charge de premier avocat du roi au bailliage-présidial de Besançon.

Cette branche s'est éteinte en 1884.

Branche d'Arcier (subsistante) 
Pierre Antoine Faivre (1713-1771), négociant et marchand quincaillier à Besançon, acheta le  au marquis de Belot-Vilette la terre et seigneurie d'Arcier. Comme non-noble, il dut demander, selon l'ordonnance royale du , et obtint une autorisation de posséder en fief par lettres patentes données à Versailles en  et enregistrées à la Chambre des comptes de Dole le . Il épousa en 1760 en  noces sa nièce par alliance Marie Bordy, d'où postérité. Son portrait fut réalisé par Johann Melchior Wyrsch vers 1769.

Son fils Jean François Arsène Faivre d'Arcier achète en 1783 une charge de second avocat du roi au bailliage-présidial de Besançon.

Son arrière-petit-fils Joseph Madelaine Faivre (1824-1898), banquier à Besançon, fut autorisé en 1870 à ajouter à son nom le nom de terre d'Arcier.

Jean-Marie Thiébaud indique que, bien que les frères Faivre aient vendu leur seigneurie éponyme à Claude Joseph Bourgon le , ils continuèrent à se faire appeler Faivre d'Arcier, et que Joseph Madeleine Faivre (1824-1898), fondateur en 1885 de la société de banque « J. Faivre d'Arcier » à Luxeuil-les-Bains, fit une première requêtes en rectification d'état civil auprès du Tribunal de grande instance de Besançon au motif que son grand père François-Xavier avait été déclaré en 1763 à l'état civil sous ce nom, mais il fut débouté parce que d'une part le père de François-Xavier n'avait acheté la terre d'Arcier que 10 ans auparavant, et que d'autre part il n'avait jamais porté ce nom, notamment lorsqu'il avait été nommé en 1820 conseiller général du Doubs ; il fit alors une requête en changement de nom qu'il obtint par décret pris en Conseil d'État du . Il épousa en 1849 Pauline Sophie Dromard, d'où postérité.

Personnalités 

 Jean François Arsène Faivre d'Arcier (1755-1814), littérateur français, avocat du roi au bailliage-présidial de Besançon, juge puis procureur impérial près le tribunal de Saint-Claude ;
 Jean François Prosper Faivre (1809-1873), prêtre, aumônier en chef de l'armée de Lyon, fondateur de l'Œuvre des Petites Filles des Soldats (devenue depuis la Maison d'enfants de Sathonay) ;
 Joseph Madeleine Faivre d'Arcier (1824-1898), banquier ;
 Maxence Faivre d'Arcier (1905-1993), inspecteur général des finances, directeur de cabinet du ministre de l'éducation nationale, président du conseil d'administration de Métrobus Publicité, directeur général des Mutuelles Saint-Christophe, médaillé de la Résistance comme membre du réseau Orion ;
 Bernard Faivre d'Arcier (1944- ), ancien haut-fonctionnaire français dans le domaine culturel, ancien directeur du Festival d'Avignon ;
 Jeanne Faivre d'Arcier (1950- ), romancière française ;
 Louis Faivre d'Arcier (1975- ), archiviste paléographe, conservateur du patrimoine, directeur des Archives municipales de Lyon.

Armes et devise 
 Armes : De gueules à deux bandes d'or. 
 Devise : Deo juvante persta (Avec l'aide de Dieu, persévère)

Alliances 
La famille Faivre d'Arcier a contracté des alliances directes avec plusieurs familles nobles ou notables, notamment  : d'Amedor de Mollans (1876, 1880 et 1926), de Troullioud de Lanversin (1903), Destremau (1890, 1901, 1931, 1938 et 1953), Cognacq (1967), de Bazelaire de Ruppierre (1910), Teillard de Rancilhac de Chazelles (1937), Laurent-Atthalin (1801), de Chanlaire de Clomorat (1943), Mézan de Malartic (1969), Quarré de Boiry (1947 et 1951), de Lameth (1979), de Guillebon (1966 et 1980), de Saint Michel-Dunezat (1967), de Lamirault (1907), Magnien de Magnienville (1912), Bartouilh de Taillac (1941), Poujol de Molliens (1994), Maistre (1886), d'Arnoux (1958), Guilhe La Combe de Villers (1952), Sibille (1973, 1974), Law de Lauriston de Boubers (1984), Nicollon des Abbayes (1955), ...

Odonymie 
 Rue Faivre d'Esnans, à Baume-les-Dames, en mémoire d'Irénée Faivre d'Esnans (1794-1867), médecin, professeur  de physique et auteur d'ouvrages scientifiques
 Allée de l'Abbé Faivre d'Arcier, à Sathonay, en mémoire de l'abbé Jean François Prosper Faivre (1809-1873), qui fonda l'Œuvre des Petites Filles des Soldats
 Résidence Faivre d'Arcier, à Lourches, en mémoire d'André Faivre d'Arcier (1913-1954), adjoint au directeur général des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais décédé tragiquement dans un accident de voiture

Notes et références

Bibliographie 
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 17, page 68, Faivre d'Arcier

Articles connexes 
 Liste de familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française
 Armorial des familles de Franche-Comté

Famille de Franche-Comté